Michael Moore (Australisch politicus) (1950), Australisch politicus
 Michael Moore (bassist) (1945), Amerikaans jazzbassist
 Michael Moore (blazer) (1954), Amerikaans jazzklarinettist en -saxofonist
 Michael Moore (Brits politicus) (1965), Brits Liberaal Democratisch politicus
 Michael Moore (filmmaker) (1954), Amerikaans filmmaker en schrijver
 Michael Moore (voetballer) (1981), Schots voetbalspeler
 Michael Moore (golfer) (1988), Australisch golfer 
 James Michael Moore, slachtoffer van de West Memphis Three-zaak (1993)